Прва лига Шпаније у фудбалу 1929/30 је друга сезона овог такмичења. Првенство је трајало од 1. децембра 1929. до 30. марта 1930. године. Систем такмичења је био исти као и у првој сезони. Разлика је једино била што последњепласирани клуб не разиграва за опстанак са првопласираним из Друге лиге, већ одмах испада из лиге за следећу сезону.

Састав лиге 
У сезони 1929/31 лига је имала 10 истих клубова као и у првој сезони пошто је последњи из прошле сезоне Расинг Сантандер у плеј офу био бољи у два меча са првопласираним из друге лиге Севиљом.
{|
|
 Arenas Club de Getxo 
 Атлетик Билбао
 Атлетико Мадрид 
 Барселона 
 '''Еспањол 
|
<ol start="6">
'''Европа  
'''Расинг Сантандер 
'''Реал Мадрид  
'''Реал Сосиједад
'Реал Унион </li>
|}

 Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

</center>

 Табала 

 Листа стрелаца 

 Победничка екипа Атлетик Билбаа 

Gregorio Blasco Sánchez, Alfonso González Careaga Urigüen, José Maria Castellanos, Chirri, Juan Garizurrieta, Guillermo Gorostiza, José Iraragorri, Ramón de la Fuente, José Muguerza, Roberto Echevarría Arruli, Víctor UnamunoТренер'': Frederick Pentland

Прва лига Шпаније у фудбалу
Фудбал у 1929.
Фудбал у 1930.